Plunkett est un nom de famille notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Adeline Plunkett (1824-1910), danseuse belge ;
 Edward Plunkett (1878–1957), écrivain irlandais ;
 Grace Gifford Plunkett (1888–1955), artiste et nationaliste irlandaise ;
 Horace Plunkett (1854–1932), homme politique anglo-irlandais ;
 Jim Plunkett (né en 1947), joueur de football américain ;
 Joseph Plunkett (1887–1916), poète et nationaliste irlandais ;
 Maryann Plunkett (1953-), actrice américaine ;
 Oliver Plunkett (1629–1681), archevêque et martyr irlandais, saint de l'Église catholique ;
 Roy Plunkett (1910–1994), chimiste américain ;
 Steve Plunkett (né en 1953), musicien américain, membre fondateur du groupe Autograph ;
 Walter Plunkett (1902–1982), costumier américain.
 Patrice de Plunkett (né en 1947), journaliste et essayiste français.

Voir aussi

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais